Арзама́сцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Арзамасцев, Аркадий Александрович (1948—2020) — советский и российский музыкант, педагог.
 Арзамасцев, Вениамин Владимирович (род. 1937) — советский, белорусский футболист и тренер.
 Арзамасцев, Захар Вадимович (род. 1992) — российский хоккеист.
 
 Арзамасцев, Николай Михайлович (1937—2011) — заслуженный тренер Киргизской ССР.
 Арзамасцев, Олег Германович (1960—2017) — артист балета.
 Арзамасцев, Серафим Алексеевич (1919 — 1988) — советский футболист.